The Peel Sessions () — альбом-компиляция британской рок-группы New Order, вышедший в 1990 году.

Об альбоме 
На «The Peel Sessions» собраны две сессии группы: первая записана на Би-би-си для передачи Джона Пила 26 января 1981 года (впервые выпущена на мини-альбоме в 1986 году); вторая была предварительно записана самостоятельно группой и вышла в эфир в передаче Пила 1 июня 1982 года (впервые выпущена на мини-альбоме в 1987 году).

К моменту выхода радиопередач в эфир ни одна из песен не была выпущена на пластинках. Песни радиосессии 1981 года были записаны позже с Мартином Хэннетом для дебютного альбома New Order «Movement». «We All Stand» и «5-8-6» с сессии 1982 года были затем записаны для альбома «Power Corruption & Lies» (1983). Ценность «The Peel Sessions» в том, что только на нём представлены песни «Turn The Heater On» (реггей Кейта Хадсона) и «Too Late» (они также ни разу не исполнялись группой на концертах).

Обложка 
В 2000 году альбом был переиздан с другой обложкой.

Список композиций 
 «Truth» — 4:21
 «Senses» — 4:25
 «I.C.B.» — 5:19
 «Dreams Never End» — 3:13
 «Turn the Heater On» — 5:03
 «We All Stand» — 5:26
 «Too Late» — 3:39
 «5-8-6» — 6:08
 1—4 записаны 26 января 1981.
 5—8 вышли в эфир 1 июня 1982 (записаны предположительно весной 1982).

Альбомы New Order
New Order
Сборники на английском языке